Carl Lange syftar på flera personer, bland andra:

* Carl Lange (1828–1900), dansk arkitekt
 Carl Lange (1834–1900), dansk läkare
 Carl Lange (1909–1999), tysk skådespelare